Eqalugaarsuit Tasiat bezeichnet:
 Eqalugaarsuit Tasiat (See, Ivittuut), See im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Eqalugaarsuit Tasiat (See, Imartuneq), See im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugaarsuit Tasiat (See, Tunorput), See im Distrikt Paamiut, Grönland
 Eqalugaarsuit Tasiat (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Eqalugaarsuit Tasiat (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland